

Бруклін-Парк — місто, штат Міннесота
 Бруклін-Парк — переписна місцевість, штат Меріленд